«El fugitivo» puede referirse a:
 El fugitivo (1982), novela de Stephen King (para la película basada en este libro, véase The Running Man);
 El fugitivo (1947), película de John Ford;
 El fugitivo (1963-1967), serie estadounidense de televisión;
 El fugitivo (1993), película de Andrew Davis basada en la serie de TV El fugitivo.